Kępińska ist der Name folgender Personen:

 Alicja Kępińska (1932–2019), polnische Kunsthistorikerin
 Elżbieta Kępińska (* 1937), polnische Schauspielerin
 Margareta Kępińska Jakobsen (* 1941), polnische Anwältin und Aktivistin